Beatbox – tecnica vocale consistente nell'emulazione di suoni percussivi
 B/E/A/T/B/O/X – album dei Glass Candy del 2007
 The Beatbox – programma irlandese trasmesso sul canale televisivo RTÉ2 e dall'emittente radiofonica RTÉ 2fm